The Singles — збірка уельської групи Feeder, яка була випущена 15 травня 2006 року.

Композиції 
 Come Back Around – 3:12 
 Buck Rogers – 3:12 
 Shatter – 2:57 
 Just the Way I'm Feeling – 4:18 
 Lost & Found – 2:56 
 Just a Day – 3:45
 High – 4:33 
 Comfort in Sound – 3:37 
 Feeling a Moment – 4:09
 Burn the Bridges – 3:37
 Tumble & Fall – 4:20
 Forget About Tomorrow – 3:51
 Tender – 4:16
 Pushing the Senses – 3:27 
 Save Us – 3:50 
 Seven Days in the Sun – 3:39 
 Insomnia – 2:52 
 Turn – 4:30
 Yesterday Went Too Soon – 4:17
 Suffocate – 4:43

Учасники запису 
 Грант Ніколас — гітара, вокал
 Така Хірозе — бас-гітара
 Марк Річардсон — ударні

Джерела 
 The Singles  allmusic
 The Singles  last.fm

Альбоми Feeder